Мухинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Иркутская область
 Мухинское сельское поселение — входит в Чунский район

Кировская область
 Мухинское сельское поселение — входит в Зуевский район